Ба́нска-Би́стрица (, , ) — город в центральной Словакии, центр Банскобистрицкого края и Банскобистрицкого района (окреса), лежит в Зволенской котловине. Население — около 78 тыс. человек.

История 
Банска-Бистрица была поначалу небольшой словацкой деревней. В XIII веке сюда переселилось несколько десятков семей немецких колонистов, поселение стало быстро расти и в 1255 году венгерский король Бела IV даровал поселению городские права. В средние века Банска-Бистрица была важным промышленным и торговым центром Венгерского королевства.

В августе 1944 года город стал центром Словацкого национального восстания против немецких оккупантов. В Банска-Бистрице был штаб восстания. При подавлении восстания город был вновь взят немецкими войсками. Банска-Быстрица освобождена советскими войсками 2-го Украинского фронта 25 марта 1945 года в ходе Банска-Быстрицкой наступательной операции.

Сейчас Банска-Бистрица — неофициальная столица Центральной Словакии.

С 1992 в городе действует Университет Матея Бела.

Достопримечательности 
 Городская крепость
 Ансамбль Площади Словацкого Восстания
 Многочисленные костёлы и дворцы
 Музей Словацкого Восстания
 Монумент воинам Советской армии (архитектор С. Вайнштейн)

Люди, связанные с городом 
 Мартин Бабьяк — словацкий оперный певец (баритон).
 Доминик Скутецкий — словацкий живописец.
 Анастасия Кузьмина — биатлонистка, трёхкратная олимпийская чемпионка.
 Вешшеленьи, Ференц — венгерский военачальник и палатин Венгерского королевства.
 Матей Фабер (1587—1653) — религиозный писатель, иезуит, католический священник.
 Роланд Якоби (1893—1951) — венгерский игрок в настольный теннис, первый в истории чемпион мира по настольному теннису.
 Марек Гамшик — словацкий футболист, атакующий полузащитник клуба «Трабзонспор» и национальной сборной Словакии. Лучший футболист Словакии 2009, 2010, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 и 2018 годов.
 Ян Баюс — в боях под Банско-Бистрицей в 1944 году погиб словацкий партизан.
 Марек Биро — словацкий хоккеист, защитник, чемпион Словакии (2019).

Города-побратимы 
 : Тула
 : Ковачица, Вршац
 : Сумы
 : Чарлстон

См. также 
 Зволен (область)

Литература

Примечания

Ссылки 

Банска-Бистрица
Центры краёв Словакии